Lista das 294 comunas do departamento francês de Alta Saboia.

 (CAA) Agglomeration community of Annecy, criada em 2001.

|}

Alta Saboia